Angas peut désigner :
 les Angas, un peuple du Nigeria;
 l'angas, la langue tchadique  parlée par ce peuple;
 les Angas ou Kukukukus, un peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée;
 l'Angas, une rivière d'Australie;
 George French Angas, un illustrateur et un naturaliste britannique;